Withoos è un cognome olandese. Può riferirsi a:

 Famiglia Withoos, famiglia di artisti olandesi:
 Matthias Withoos, pittore del XVII secolo
 Alida Withoos, pittrice del XVII secolo, figlia di Matthias
 Frans Withoos, pittore del XVII secolo, figlio di Matthias
 Johannes Withoos, pittore del XVII secolo, figlio di Matthias
 Maria Withoos, pittrice del XVII secolo, figlia di Matthias
 Pieter Withoos, pittore del XVII secolo, figlio di Matthias